Карат може да се отнася за:

 Карат (маса), единица за маса на скъпоценните камъни, равна на 0,2 грама
 Карат (благородни метали), мярка за чистотата на ценни метали